О́льга Его́рова:
 Егорова, Ольга Александровна (род. 1955) — российский юрист, председатель Московского городского суда.
 Егорова, Ольга Валерьевна (род. 1967) — советская и российская актриса.
 Егорова, Ольга Николаевна (род. 1972) — российская легкоатлетка, бегунья на средние и длинные дистанции.